{{Grand Slam versenyszám infobox
|év = 1984
|torna = Australian Open
|versenyszám = férfi egyes
|kép = 
|képméret = 
|képaláírás = 
|győztes =  Mats Wilander
}}
Az 1984-es Australian Open férfi versenyét a svéd Mats Wilander nyerte a dél-afrikai Kevin Curren előtt.

 Kiemeltek 

  Ivan Lendl, (Negyedik kör)
  Mats Wilander, (Bajnok)'  Joakim Nystrom, (Negyedik kör)  Johan Kriek, (Elődöntő)  Pat Cash, (Negyeddöntő)  Vitas Gerulaitis, (Második kör)  Tim Mayotte, (Második kör)  Stefan Edberg, (Negyeddöntő)''

  Kevin Curren, (Döntő)
  John Lloyd, (Második kör)
  Ramesh Krishnan, (Harmadik kör)
  Brad Gilbert, (Negyedik kör)
  Mike Bauer, (Harmadik kör)
  Ben Testerman, (Elődöntő)
  Vidzsaj Amritrádzs, (Második kör)
  Miloslav Mecir, (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1